Геппенер:

 Геппенер — дворянский род.
 Геппенер, Максим Карлович (1848—1924) — русский архитектор немецкого происхождения.